The Story So Far – gruppo musicale statunitense
The Story So Far – album di Divine del 1984
The Story So Far – raccolta dei Bucks Fizz del 1988
The Story So Far: The Very Best of Rod Stewart – raccolta di Rod Stewart del 2001
The Story So Far... – album dei Mostly Autumn del 2001
The Story So Far – album degli Spunge del 2002
The Story So Far – album di Zack Hexum del 2004
The Story So Far... – raccolta dei Lúnasa del 2008
The Story So Far – album dei The Story So Far del 2015